Noordertoren (Schiermonnikoog), vuurtoren op het Nederlandse Waddeneiland Schiermonnikoog
Noordertoren (Amsterdam), een 66 meter hoog gebouw in Amsterdam-Noord

Zie ook 
 North Tower